Фест (Festus) е име на:

 Когномен на римски фамилии
 Руфий Постумий Фест, консул 472 г.
 Марк Постумий Фест, суфектконсул 160 г.
 Гай Валерий Фест, суфектконсул 71 г.
 Луций Целий Фест, суфектконсул 148 г.
 Тиберий Юлий Фест, управител на провинция Долна Мизия 227 – 228/229 г.
 Руфий Фест, историк 4 век.
 Флавий Руфий Постумий Фест, консул 439 г.

 
Други:

 Международен София Филм Фест
 Калиакра Рок Фест